Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 februari 2021.

Mannen 02